Joni Haverinen (né le  à Vantaa, Finlande) est un joueur professionnel finlandais de hockey sur glace.

Biographie

Carrière en club

Carrière internationale 
Il représente la Finlande en sélections jeunes.

Statistiques 
Pour les significations des abréviations, voir statistiques du hockey sur glace.

|2005-2006 || Suomi U20 || Mestis ||2 ||0 ||0 ||0 ||2 ||- ||- ||- ||- ||- 
|-
|2006-2007 || HIFK || SM-liiga ||9 ||1 ||1 ||2 ||2 ||- ||- ||- ||- ||- 
|-
|2006-2007 ||Suomi U20 || Mestis ||3 ||0 ||0 ||0 ||4 ||- ||- ||- ||- ||- 
|-
|2007-2008 || HIFK || SM-liiga ||32 ||0 ||2 ||2 ||16 ||- ||- ||- ||- ||-
|-
|2008-2009 || HIFK || SM-liiga ||49 ||2 ||9 ||11 ||52 ||2 ||0 ||0 ||0 ||4
|-
|2009-2010 || HIFK || SM-liiga || 36|| 2|| 4|| 6|| 22|| 4|| 0|| 0|| 0|| 2
|-
|2009-2010|| Kiekko-Vantaa || Mestis ||1 ||0 ||0 ||0 ||2 ||- ||- ||- ||- ||- 
|-
|2010-2011 || HPK Hämeenlinna || SM-liiga || 35|| 4|| 3|| 7|| 26|| 1|| 0|| 0|| 0|| 0
|-
|2011-2012 || HC05 Banská Bystrica || Extraliga slovaque || 26|| 1|| 4|| 5|| 32|| -|| -|| -|| -|| -
|-
|2011-2012 || Kiekko-Vantaa || Mestis || 4|| 0|| 0|| 0|| 2|| -|| -|| -|| -|| -
|-
| 2011-2012 || HC Alleghe || Serie A || 10|| 0|| 0|| 0|| 4|| 11|| 2|| 5|| 7|| 10
|-
| 2012-2013 || HK Nyoman Hrodna || Extraliga || 13|| 2|| 3|| 5|| 6|| -|| -|| -|| -|| -
|-
|2012-2013 || Kiekko-Vantaa || Mestis || 25|| 3|| 7|| 10|| 14|| -|| -|| -|| -|| -
|-
|2012-2013||KalPa || SM-liiga || 8|| 0|| 2|| 2|| 4|| 3|| 0|| 0|| 0|| 4
|-
|2013-2014 || Sport Vaasa || Mestis || 44 || 1|| 10|| 11|| 36||-|| -|| -|| -|| - 
|-
|2013-2014|| Kiekko-Vantaa || Mestis || 9|| 0|| 7|| 7|| 6|| 5|| 1|| 4|| 5|| 10
|-
|2014-2015|| HK Arystan Temirtaw || Kazakhstan ||18 ||2 ||8 ||10 ||6 ||- ||- ||- ||- ||- 
|-
|2014-2015|| Podhale Nowy Targ || Polska Hokej Liga ||27 ||1 ||14 ||15 ||12 ||8 ||1 ||1 ||2 ||2 
|-
|2015-2016|| Podhale Nowy Targ || Polska Hokej Liga ||41 ||11 ||21 ||32 ||34 ||12 ||0 ||3 ||3 ||10
|-
|2016-2017|| Podhale Nowy Targ || Polska Hokej Liga ||35 ||6 ||22 ||28 ||46 ||11 ||1 ||4 ||5 ||33
|-
|2018-2019|| HC Vantaa || 2. Divisioona ||12 ||4 ||8 ||12 ||18 ||- ||- ||- ||- ||-
|-
|2019-2020|| HC Vantaa || 2. Divisioona ||2 ||0 ||0 ||0 ||6 ||- ||- ||- ||- ||-

Notes et références 

Naissance en mai 1987
Joueur finlandais de hockey sur glace
Joueur du HIFK
Joueur du HPK Hämeenlinna
Joueur du KalPa Kuopio
Joueur du HC Alleghe
Défenseur de hockey sur glace
Joueur du Sport Vaasa
Naissance à Vantaa
Joueur du HC '05 Banská Bystrica